Hardegg heißen folgende geographischen Objekte in Österreich:

in Kärnten:
 Hardegg (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft in der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Hardegg (Gemeinde Liebenfels), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gemeinde Hardegg (Kärnten), ehemalige Gemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Burgruine Hardegg, Burgruine in Kärnten

in Niederösterreich:
 Hardegg (Niederösterreich), Stadtgemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Burg Hardegg, Burg bei der niederösterreichischen Stadt Hardegg

in der Steiermark:
 Hardegg (Gemeinde Oberhaag), Katastralgemeinde von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark

in Wien:
 Palais Hardegg, im 1. Gemeindebezirk Innere Stadt, Wien

in der Schweiz:
 Bern-Hardegg/Weissenstein Teil eines Quartiers in Bern

Hardegg ist der Familienname folgender Personen:
 ein österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Hardegg (Adelsgeschlecht)

 Dominik Hardegg (1846–1924), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Georg David Hardegg (1812–1879), evangelischer Führer der Tempelbewegung
 Heinrich zu Hardegg (1843–1898), Geschäftsmann, Privatgelehrter und Gründer der Hardegg´schen Stipendienstiftung für Doktoren
 Ignaz zu Hardegg (1772–1848), österreichischer General der Kavallerie und Hofkriegsratspräsident
 Johann Anton zu Hardegg (1773–1825), österreichischer General
 Johann Heinrich zu Hardegg (1778–1854), österreichischer General
 Julius Löytved-Hardegg (1874–1917), deutscher Diplomat
 Julius von Hardegg (1810–1875), württembergischer Generalleutnant und Militärschriftsteller
 Mara Loytved-Hardegg (* 1942), deutsche Malerin
 Max Hardegg (1870–1945), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Max Eugen Hardegg (1840–1919), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Maximilian zu Hardegg (1906–1931), österreichischer Adliger und Automobilrennfahrer
 Oskar von Hardegg (1815–1877), deutscher Offizier und Politiker
 Rudolf Löytved-Hardegg (1905–2003), deutscher Offizier
 Ulrich von Hardegg (1483–1535), österreichischer Adeliger

Siehe auch:
 Hardeck
 Harteck